McNamee ist der Familienname folgender Personen:

 Barry McNamee (* 1992), irischer Fußballspieler
 David McNamee (* 1988), britischer Triathlet
 Eoin McNamee (* 1961), irischer Schriftsteller
 Gerald McNamee (1934–1984), kanadischer Schwimmer
 Graham McNamee (* 1967), kanadischer Schriftsteller
 Hilary McNamee (* 1990), US-amerikanische Biathletin
 Jessica McNamee (* 1986), australische Schauspielerin
 Kathleen McNamee, Geburtsname von Kathleen Ferguson (1931–2022), kanadische Schwimmerin
 Paul McNamee (* 1954), australischer Tennisspieler
 Roger McNamee (* 1956), Investor in Technologieunternehmen